

Sigle 
 Repubblica Democratica Tedesca (nota anche come Germania Est) – Stato socialista esistito dal 1949 al 1990

Codici 
 RDT – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Richard-Toll (Senegal)